Borislav Mikić – calciatore bosniaco
 Mihael Mikić – ex calciatore croato
 Nikola Mikić – calciatore serbo